Шва́нцер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шванцер, Карл (1918—1975) — австрийский архитектор, автор архитектурных проектов зданий штаб квартиры и музея BMW.
 Шванцер, Хуго (1829—1886) — немецкий органист и музыкальный педагог еврейского происхождения.